Zubiaurre es un apellido vasco, que en euskera significa "frente al puente", y que puede referirse a:

 Valentín de Zubiaurre Urinobarrenechea (1837 – 1914), compositor español.
 Valentín de Zubiaurre Aguirrezábal (1879 – 1963), pintor español.
 Ramón de Zubiaurre Aguirrezábal (1882 – 1969), pintor español.
 Ibán Zubiaurre Urrutia (1983), futbolista español.

Otras acepciones:
Zubiaurre, paraje del sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Referencias